Jean Schlumberger henviser til:

 Jean Schlumberger (forfatter) (1877-1968) – fransk forfatter
 Jean Schlumberger (juvelerer) (1907-1987) – fransk smykkekunstner